Cis-abienolna sintaza, enzim
 Apsolutna vrednost broja, pojam u matematici
 ABS kočnice, kočioni sistem protiv zaključavanja